Милдер () может означать:

  (род. 1934) — американский художник и фигуратор-экспрессионист.
  (192—1975) — немецкий футболист.
 Милдер, Энди (род. 1969) — американский актёр, также занимается озвучиванием мультфильмов.